Reybekiel ist der Familienname folgender Personen:

 Helena von Reybekiel (1879–1975), polnisch-britische Literaturwissenschaftlerin
 Waclaw Antoni von Reybekiel (1902–1988), polnisch-schwedischer Maler und Kunstpädagoge